Владимир Яковлевич Гуревич () — украинский шахматист, гроссмейстер (1998).

Биография 
Окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. 

В шахматных соревнованиях стал участвовать с начала 90-х годов. В 1998 году получил звание гроссмейстера. Выступал в 1993-2002 годах вместе с другом, Александром Шнейдером за местную клубную команду на чемпионате Европы по клубам. В 1990-е годы клуб «Донбасс» из Алчевска был одним из самых сильных в Украине (Гуревич в его составе семь раз становился чемпионом страны).

Владимир Гуревич одержал множество побед на различных турнирах.

В последние годы Владимир Гуревич живёт в Германии, тренирует детей во Франкфурте, в Maccabi Yogend Club.

Гроссмейстер Гуревич продолжает успешные выступления в клубном чемпионате Германии.

Примечания 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины